De Amazonereuzenpekari of reuzenbospekari (Pecari maximus) (in de pers ook wel reuzenpekari genoemd, maar die naam is ook gebruikt voor de prehistorische reuzenpekari) is een nieuwe soort pekari die door de Nederlands-Braziliaanse bioloog Marc van Roosmalen en de Duitse filmer Lothar Frenz in 2004 in Brazilië is ontdekt. Latere studies hebben de validiteit van de soort echter in twijfel getrokken en duiden de Amazonereuzenpekari als een lokale variant van de halsbandpekari, die een sterke morfologische variatie kent binnen het uitgestrekte verspreidingsgebied.

Kenmerken
Blijkens genetische analyse door het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden is P. maximus 1 à 1,2 miljoen jaar geleden als soort van de andere pekari's afgesplitst. De soort is ongeveer 1,3 meter lang en de Amazonereuzenpekari is daarmee de grootste pekarisoort. De vacht van P. maximus is anders getekend en het dier heeft langere poten dan de drie overige pekarisoorten.

Leefwijze
De Amazonereuzenpekari eet vruchten, in plaats van wortels en zaden zoals de andere drie soorten doen, en hij leeft in tweetallen en niet in kuddes. In 2007 heeft Van Roosmalen met een aantal anderen over de soort gepubliceerd in het Duitse wetenschappelijke tijdschrift Bonner zoologische Beiträge.

Verspreiding
Zoals de naam al aangeeft, leeft de Amazonereuzenpekari in het Amazoneregenwoud, om precies te zijn in de bossen rondom de Rio Aripuanã in Brazilië.

Externe links 
 Nieuw soort navelzwijn gevonden in de Amazone (Universiteit Leiden)
 Nieuw soort navelzwijn ontdekt in Amazonegebied, de Volkskrant, 1 november 2007.

Literatuur 
Roosmalen, M.G.M. van, Frenz, L., Hooft, P. van, Iongh, H.H. de & Leirs, H. 2007. A new species of living peccary (Mammalia: Tayassuidae) from the Brazilian Amazon. Bonner zoologische Beiträge 55(2).

Dier uit het Neotropisch gebied
Endemisch dier uit Brazilië
Pekari's
IUCN-status onzeker